PIOS bzw. Pios steht für:

 PIOS Computer AG – siehe Metabox
 Pontin’s International Open Series – eine Reihe von Snooker-Turnieren
 Pilot Induced Oscillation - Durch den Piloten verurschte Schwingungen um die Querachse
 Personen, Institutionen, Objekte, Sachen – eine Datenbank des BKA zur Terroristenbekämpfung

PIOS